Haka Valkeakoski (offiziell: Football Club Haka) ist ein finnischer Fußballverein aus Valkeakoski. Der Verein spielt derzeit in der erstklassigen Veikkausliiga und gehört historisch als neunmaliger finnischer Meister und zwölfmaliger nationaler Pokalsieger zu den erfolgreichsten Mannschaften des Landes.

Geschichte 
Der Verein wurde 1934 als Valkeakosken Haka gegründet. 15 Jahre später stieg der Verein als Meister der zweiten Liga in die Mestaruussarja, die damals höchste Spielklasse, auf.

Als 1955 der finnische Pokal zum ersten Mal ausgetragen wurde, wurde durch einen 5:1-Finalsieg gegen Helsingin Palloseura der erste Titel der Vereinsgeschichte gewonnen. Die 1960er Jahre waren die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte. 1960 gelang Haka als erstem Verein in der finnischen Fußballgeschichte der Doublegewinn aus Meisterschaft und Pokal, gleichzeitig die erste Meisterschaft des Vereins. Zwei weitere Meistertitel und Pokalsiege wurden in diesem Jahrzehnt gewonnen.

1972 trat der Verein den Gang in die Zweitklassigkeit an, stieg aber direkt wieder auf. Es dauerte bis 1977 bis zum nächsten Titel: Haka gewann zum zweiten Mal das Double. In den 1980er Jahren gelangen drei Pokalsiege, in deren Folge Haka in der Saison 1983/84 nach Erfolgen gegen Sligo Rovers und Hammarby IF im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger auf Juventus Turin stieß. Dort war für Haka mit zwei 0:1-Niederlagen jedoch Endstation. Erst 1995 wurde man erneut finnischer Meister. Allerdings stieg der Verein in der Saison danach in die zweite Liga ab. Mit dem neu verpflichteten Trainer Keith Armstrong stieg man wieder auf und Haka wurde dreimal in Folge finnischer Meister. Unter Armstrongs Nachfolger Olli Huttunen gewann der Klub 2004 die Meisterschaft und zweimal den Pokal. 2012 belegte Haka den zwölften und letzten Platz in der Meisterschaft und stieg erneut in die Ykkönen ab. Erst nach sieben Spielzeiten gelang unter dem Trainer Teemu Tainio 2019 wieder der Aufstieg zurück in die Veikkausliiga.

Europapokalbilanz

Erfolge 
 Finnischer Fußball-Meister: 1960, 1962, 1965, 1977, 1995, 1998, 1999, 2000, 2004
 Finnischer Pokalsieger: 1955, 1959, 1960, 1963, 1969, 1977, 1982, 1985, 1988, 1997, 2002, 2005
 Finnischer Ligapokalsieger: 1995

Spieler

Bekannte Trainer 
  Keith Armstrong (1997–2001, 2017–2018)
  Olli Huttunen (2002–2009, 2016)
  Juha Malinen (2012)
  Teemu Tainio (seit 2019)

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz des Vereins

Finnischer Fußballverein
FC Haka